Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Heinz Günthardt 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Bob Hewitt /  John McEnroe (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

 Stan Smith /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 José Higueras /  Manuel Orantes (primo turno)
 Colin Dibley /  Pat Du Pré (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1978